Bliensbach steht für

 Blancherupt, eine französische Gemeinde im Elsass
 Bliensbach (Wertingen), ein Ortsteil der Stadt Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bliensbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam in Wertingen